Хаукон Рабн Вальдимарссон (; ) — исландский футболист, вратарь шведского клуба «Эльфсборг».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в «Рейкьявике». В 2015 году перешёл «Гроутту», выступавшую в исландской первой лиге, где стал игроком юношеской команды. В сезоне 2017 года стал резервным вратарём команды, регулярно попадая в заявки на матчи основной команды. 23 сентября в последнем туре дебютировал в основном составе команды в матче первой лиги с «Лейкниром». По итогам сезона «Гроутта» заняла последнюю строчку в турнирной таблице и вылетела во вторую лигу, однако, спустя год вернулась обратно. В 2019 году команда стала победителем первой лиги и впервые в своей истории получил право выступать в Избранной лиге. 14 июня 2020 года Вальдимарссон дебютировал в чемпионате Исландии во встрече с «Брейдабликом», пропустив три мяча..

В ноябре 2020 года проходил просмотр в шведском «Эльфсборге», по итогам которого была достигнута договорённость о подписании контракта летом. 16 июля 2021 года подписал с клубом соглашение, рассчитанное на 4,5 года. 25 июля впервые попал в заявку команды на матч чемпионата Швеции с «Хеккеном», но в игре участия не принимал.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Исландии. 10 ноября 2019 года дебютировал в её составе в товарищеском матче со Швецией. В основное время матча пропустил один мяч. 18 марта 2021 года был включен главным тренером молодёжной сборной в состав на чемпионат Европы в Венгрии и Словении. На групповом этапе Исландия провела три встречи, которые все проиграла, и заняла последнее место в турнирной таблице.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Эльфсборга» 

Футболисты Исландии
Игроки ФК «Эльфсборг»